Канеяма (Фукусіма)
 Канеяма (Ямаґата)